
De naam Xanthus of Xanthos (Grieks: Ξάνθος) stamt oorspronkelijk uit het oude Griekenland. Zo werd hij als eigennaam, naam van een rivier en naam van een stad gebruikt. Het Griekse ξανθός betekent geel, blond of rossig. Ook tegenwoordig wordt hij in de wetenschap nog gebruikt als naam of deel van een woord.

Personen
Xanthus, een van de twee zonen van de Trojaan Phainops die in de Trojaanse Oorlog door Diomedes werden gedood (Homerus, Ilias 5, 152).
Xanthus, zoon van Erymanthos en vader van Psophis.
Xanthus, een van de twaalf Paneïden of zonen van Pan.
Xanthus, de laatste koning van Thebe.
Xanthus, een Griekse dichter in de 7e eeuw v.Chr.
Xanthus de Lydiër, een Lydische geschiedschrijver uit de 5e eeuw v.Chr.
Emmanouil Xanthos, een Griek die een van de oprichters was van de bevrijdingsorganisatie ‘Philiki Etaireia’ die aanzette tot de Griekse Onafhankelijkheidsoorlog.
Charalambos Xanthos, een Londense hoteleigenaar van Grieks-Cypriotische komaf die bekend is als pokerspeler.

Paarden
Xanthus, een van de (mensen)vleesetende paarden van Diomedes.
Xanthus, een van de hengsten van Achilles.
Xanthus, naam van een van de paarden van Hector (Homerus, Ilias 8, 185).
Xanthus, naam van een van de paarden die door Hermes en Hera aan Castor en Pollux waren geschonken.

Rivieren
Xanthus, de naam die de goden gebruiken voor de rivier (en de riviergod) Skamandros bij Troje.
Xanthus, een rivier in Lycië in Turkije, die tegenwoordig Koca Çayı wordt genoemd.

Stad
Xanthus, een antieke stad in Lycië aan de rivier de Xanthus.

In de wetenschap
Xanthus, naam van een planetoïde, nr. 4544 van de planetoïden in een baan dicht bij de aarde.

Zie ook
USS Xanthus, een schip in de marine van de VS.
Xanthe, de vrouwelijke vorm van Xanthus, gebruikt als een meisjesnaam.

Referentie
Der Kleine Pauly. Lexikon der Antike, Band 5, München: Deutscher Taschenbuch Verlag 1979, art. ‘Xanthos’